Асо́сков — фамилия. Известные носители:

 Асосков, Антон Владимирович (род. 1976) — российский юрист, доктор юридических наук, магистр частного права; профессор МГУ и Российской школы частного права.
 Асосков, Владимир Васильевич (род. 1955) — советский и российский футболист, полузащитник.

Примечания